Algemeen
 Kreek (water), een watergeul

 Waternamen
 De Kreek (Puttershoek), een kreek tussen Puttershoek en Maasdam
 Kreekrak, afgedamd, voormalig water tussen het eiland Zuid-Beveland en het vasteland van Noord-Brabant
 Westkapelse Kreek, een  na dijkdoorbraak ontstane kreek bij Westkapelle
 Zandkreek, een (afgedamde) arm van de Oosterschelde

 Plaatsnamen
 Kreek (Moerdijk), een buurtschap in de gemeente Moerdijk
 Tonnekreek, een buurtschap in de gemeente Moerdijk

 Personen
 Cyrillus Kreek (1889-1962), Estisch componist
 Michel Kreek (1971), voormalig profvoetballer